Crawlspace bezeichnet:
 Crawlspace (1972), ein US-amerikanischer Film von John Newland aus dem Jahr 1972
 Killerhaus – Horror der grausamsten Art, ein US-amerikanischer Film von David Schmoeller aus dem Jahr 1986 (Originaltitel)
 Crawlspace (2004), ein australischer animierter Kurzfilm von Peter Sved aus dem Jahr 2004
 Crawlspace – Dunkle Bedrohung, ein australischer Film von Justin Dix aus dem Jahr 2012 (Originaltitel)
 Crawlspace (2013), ein US-amerikanischer Film von Josh Stolberg aus dem Jahr 2013
 Crawlspace (2022), ein US-amerikanischer Film von L. Gustavo Cooper
 Crawlspace (Band), eine australische Rockband aus Perth
 Sevendust, eine US-amerikanische Rockband aus Atlanta; Crawlspace ist einer ihrer früheren Namen